Александрийская поэзия — творчество поэтов александрийской библиотеки в первой половине 3 века до н. э.

По сравнению с классической литературой 6-5 вв. до н. э. была сосредоточена вокруг интересов образованных людей, в основном при дворе Птолемеев в Египте. Отличалась связью с филологией.

В истории древнегреческой поэзии александрийская поэзия представляла собой 4-й период, когда стихосложение приняло дидактический характер: эпопеи Аполлония и Риана, Арата и Никандра, гимны Каллимаха, элегии Эвфориона, Партения, трагедии поэтов «плеяды». Самобытный род представляла буколическая поэзия Феокрита, Биона и Мосха. Этот период пришёл на смену 3-му периоду — аттическому и классическому, длившемуся от конца персидских войн до смерти Александра Македонского. После четвёртого периода наступил следующий пятый — римский, от Августа до Юстиниана, с литературными центрами в Риме и Афинах.

Известные представители 

 Самые известные представители:
 Аполлоний Родосский (ок. 295—215 до н. э.),
 Арат (ок. 315—240 до н. э.) ,
 Евфорион (III век до н. э.),
 Каллимах (ок. 310—240 до н. э),
 Никандр Колофонский (II век до н. э.),
 Тимон Флиазийский (320—230 до н. э.),
 Фанокл (; ум. 354 до н. э.),
 Феокрит (ок. 300—260 до н. э.),
 Филит Косский (340—285 до н. э.);
 и семь называемых «александрийским семизвездием» или «плеядой» трагиков (драматических поэтов):
 Александр Этолийский (расцвет творч. деятельности около 270 г. до н. э.)
 Гомер Византийский (III век до н. э.),
 Дионисиад (:nl:Dionysiades; III век до н. э.),
 Ликофрон (320-е годы до н. э. — середина III века до н. э.);
 Сосифан (; 357—313 до н. э.),
 Сосифей (; ок. 280 до н. э.) — соперник Гомера Византийского;
 Филиск Керкирский (; III век до н. э.);
 БЭС называет также Леонида Тарентского (III век до н. э.).

Русскоязычные сборники 
 Александрийская поэзия / Составление и предисловие М. Грабарь-Пассек. — М.: 1972. — 432 с. Тираж 50 000 экз.
 Авторы: Феокрит, Мосх, Бион, Каллимах, Аполлоний Родосский, Мелеагр; анонимные стихотворения и эпиграммы.
 Переводчики: М. Грабарь-Пассек, С. Аверинцев, Л. Блуменау, Г. Церетели и другие.

Примечания 

Древнегреческий язык
Поэзия Древней Греции
Александрийская школа